Цербера () — род вечнозелёных деревьев и кустарников семейства .

Ареал рода — тропическая Азия, Австралия, Мадагаскар, Сейшельские острова, острова на западе Тихого океана.



Токсичность 
Род назван именем чудовищного пса греческого мифологии Цербера из-за своей токсичности.

Все части растений содержат церберин — крайне ядовитый гликозид, блокирующий проведение электрических импульсов в организме (включая сердечный ритм). Нельзя даже использовать древесину церберы для разжигания костров, так как дым может вызвать тяжёлое отравление. Один из представителей рода, Cerbera odollam, в связи с этим имеет английское общеупотребительное название suicide tree («дерево самоубийц»).

Систематика 
Общее число видов, по современным представлениям составляет около 6:
 
  — 
 
 
  — 
 
 
 
  —

Примечания 

Кутровые
Флора Австралии и Океании
Флора Азии
Флора Африки
Ядовитые растения